Un acide aminobutyrique est un acide aminé pouvant correspondre à trois isomères :
 l'acide α-aminobutyrique ;
 l'acide β-aminobutyrique ;
 l'acide γ-aminobutyrique (GABA), un neurotransmetteur.

Article connexe 
 Liste d'acides

Aminobutyrique